Dyoulevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дюлево) :
Dyoulevo, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Dyoulevo, village bulgare de l'obchtina de Streltcha, situé dans l'oblast de Pazardjik.